Clément Praud (1987- ), est un joueur rugby à XV français.
 Joseph Etienne Praud de La Nicollière (1824-1900), est un archiviste français.
 Pascal Praud (1964- ), est un journaliste sportif français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français